Marcello Polesel –  calciatore italiano
 Stefano Polesel –  calciatore italiano